Brookman steht für:
 Brookman (Georgia), Ort im Glynn County im US-Bundesstaat Georgia
 Brookman Point, Landspitze in der Antarktis

Brookman ist der Familienname folgender Personen:
 David Brookman, Baron Brookman (* 1937), britischer Gewerkschafter und Politiker (Labour Party)
 Eunice Brookman-Amissah (* 1945), ghanaische Ärztin, Politikerin und Diplomatin
 Vera Brookman (1908–1964), britische Malerin

Siehe auch:
 Broekman
 Brokmann
 Brookmann
 Bruckmann